Dizdarević (vermutlich von türkisch Dizdar, Wächter), ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Dizdarević (* 2004), bosnisch-österreichischer Fußballspieler
 Dino Dizdarevic (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Emir Dizdarević (* 1958), bosnischer Schachspieler
 Faik Dizdarević (1929–2011), jugoslawischer Journalist, ehemaliger Direktor von RTV Sarajevo
 Ismet Dizdarević (* 1934), jugoslawischer bzw. bosnischer Psychologe
 Muso Dizdarević, Professor für Naturwissenschaften an der Universität Sarajevo
 Nijaz Dizdarević (1920–1989), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Raif Dizdarević (* 1926), jugoslawischer Politiker
 Srđan Dizdarević (1952–2016), jugoslawischer bzw. bosnischer Diplomat und Journalist
 Zija Dizdarević (1916–1942), jugoslawischer Schriftsteller